Бёттингер (, Böttinger) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Бёттингер, Генри Теодор (1848—1920) — немецкий промышленник и политик.
 Бёттингер, Карл Конрад (1851—1901) — немецкий химик.
 Бёттингер, Гуго (1880—1934) — чешский художник.
 Бёттингер, Беттина (род. 1956) — немецкая телеведущая.
 Бёттингер, Рамона (род. 1995) — немецкая горнолыжница.

См. также 
 Беттингер